Nightbird – singolo di Stevie Nicks del 1983
 Nightbird – raccolta di Yanni del 1997
 Nightbird – album degli Erasure del 2005
 Nightbird – album di Eva Cassidy del 2015